

Canada 
 Belle Isle (Canada), eiland in de provincie Newfoundland en Labrador
 Straat van Belle Isle, zeestraat waarin dat eiland ligt

Engeland 
 Belle Isle (Leeds), een buitenwijk van de stad Leeds
 Belle Isle (Windermere), het grootste eiland van het Windermere in het Lake District

Verenigde Staten 
 Belle Isle (stad in Florida), een stad in de staat Florida
 Belle Isle (Miami Beach), een kunstmatig eiland en wijk van de stad Miami Beach, Florida.
 Belle Isle Marsh Reservation, een natuurgebied in Massachusetts
 Belle Isle Park (park), een park in de stad Detroit, Michigan
 Belle Isle Park (circuit), een racecircuit in dat park
 Belle Isle (Virginia), een eiland in de stad Richmond, Virginia
 Belle Isle State Park, een park in Virginia

Zie ook 
 Bell Island